Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Brian Teacher che hanno battuto in finale  Andreas Maurer e Wolfgang Popp 6-3, 6-1

Teste di serie 

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Mark Edmondson /  Brian Teacher (campioni)

 Sandy Mayer /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Mike Estep /  Robert Lutz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 1982